Saro kan syfta på

 Saro (flygbolag) – ett mexikanskt flygbolag

Spanien 

 Saro (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Saro (kommunhuvudort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Spanienförgreningar